Колоне има више значења:
 Колоне (Алесандрија), насеље у Италији у округу Алесандрија
 Колоне (Фрозиноне), насеље у Италији у округу Фрозиноне
 Колоне (Павија), насеље у Италији у округу Павија